Felsenbühne steht für
Felsenbühne Rathen in Sachsen
Felsenbühne Staatz im Weinviertel 
Felsenbühne Waldstein auf dem Großen Waldstein im Fichtelgebirge